Градович — русская, белорусская фамилия.

 Известные носители
 Градович, Валентина Иосифовна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Градович, Евгений Павлович (род. 1986) — российский боксёр-профессионал.